De Vooruitgang (Oeffelt), een windmolen te Oeffelt
De Vooruitgang (Elshout), een verdwenen windmolen te Elshout (bij Heusden)
Scheepswerf De Vooruitgang, een voormalige scheepswerf in Alphen aan den Rijn
IJsbaan de Vooruitgang Ammerstol, een natuurijsbaan in Ammerstol